Balasan (Dolj), een gemeente in het Roemeense district Dolj;
Balasan (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo.